Zkratka VHD může označovat:

 Veřejná hromadná doprava – forma dopravy
 VHD soubor – formát obrazu pevného disku